Industriepalast steht für:
 Industriepalast (Amsterdam)
 Industriepalast (Berlin)
 Industriepalast (Leipzig)
 Industriepalast (Paris)
 Industriepalast (Wien)